Lereschia flahaulti är en flockblommig växtart som beskrevs av Jurij Nikolajevitj Voronov. Lereschia flahaulti ingår i släktet Lereschia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flahaulti